

Биография 
Эммануэль Комм — выдающийся химик-ядерщик. Родился Эммануэль в Париже (Франция) в 1875 году. Семья Комма была очень бедной, отцу приходилось работать по несколько суток без перерыва, а мать работала служанкой и поэтому маленький Эммануэль часто оставался один дома. Мальчику было скучно сидеть одному в ветхой лачужке на окраине Парижа. Из — за этого Эммануэль много гулял на улице и любил наблюдать различные химические эффекты, задавал себе вопросы: -почему летает птица, почему небо голубое? Но больше всего мальчишка любил когда отец рассказывал ему про атомную энергию. Эммануэль видел в этом перспективу, но к сожалению не имел ни средств, ни образования. Когда ученому было 34 года, его отец скончался, в его память Эммануэль решил полностью посвятить себя ядерной физике и познать её силу. В сорок лет Комм познакомился с депортированным из США китайским ученым Хуан Чу. Вместе они решили разрабатывать мощнейшую в истрии ядерную бомбу так как в это время Францию затронула Первая Мировая Война и это было актуально. В своих записках он размышлял о том, как в теории можно создать бомбу, принцип действия которой будет основан на цепной реакции атомов. В 1918 году война была завершена, но Комм вместе с Чу горели желанием создания мощнейшего оружия, они даже тайно встречались с Альбертом Эйнштейном по этому поводу но последний предлагал по его версии более перспективное вещество- темную материю, поэтому их дороги быстро разошлись. В течение 20 с лишним лет продолжались разработки смертоносного оружия, однако, когда в 39-ом началась Вторая Мировая Война Комму пришлось уничтожить половину чертежей и иммигрировать в Польшу, где вскоре, через два года, в результате эксперимента с плутонием погиб его товарищ Хуан. Убитый горем Эммануэль решил уехать в СССР, где, как ему было известно могли понадобиться его разработки для победы над фашистской Германией.

Смерть 
Перелёт из Кракова в Москву проходил через Хельсинки и стал роковым. Во время полета ученому захотелось закурить. Он открыл дверь самолета, произошла разгерметизация... В авиакатастрофе никто не выжил.

Законы и термины, оставленные Эммануэлем Комом 
Урановая постоянная (обозначается как ) равна 5,179584, как правило округляют до 5,2; закон Комма: перемещение единиц квантовой материи относительно тактовых взрывов радиационных ядер равно отношению произведения U и расстояния объекта до центра планеты к произведению объема выброса радиации на время выброса в кубе (величина измеряется в коммах; Com); отношение Комма

Информация о изобретениях Комма 
К сожалению все чертежи той бомбы были утеряны, также практически не сохранились его личные записи. Возможно, это и к лучшему так как по весьма приблизительным расчётам ученых температура внутри кавитационного пузыря, возникшего в результате взрыва оружия могла бы составлять более 16800000! Также, по расчётам перемещение единиц квантовой материи составило бы   после таких перемен Вселенная вообще перестала бы существовать. Именно последнее Эммануэль не учел в своем изобретении.

Доп. литература 
 Физика в лицах А. В. Иванов
 Термоядерные взаимодействия и с чем их едят? Ш. А. Гнидо
 Краткая история Франции Л. В. Маркеевич

Примечания 

Химики Франции